Gminy w Czechach:
 Šanov – gmina w powiecie Rakovník
 Šanov – gmina w powiecie Zlin
 Šanov – gmina w powiecie Znojmo